Петър II може да се отнася за:
 Царе на България и претенденти за титлата
 Петър Делян (1001-1041)
 Константин Бодин (?-1100), обявен за цар под името Петър
 Теодор-Петър (?-1197)
 Петър II (1715-1730), император на Русия
 Петър II (1813-1851), княз на Черна гора
 Петър II (1923-1970), крал на Югославия

 Педро IV Арагонски (1319- 1387), крал на Арагон
 Пиер II (?-1457), херцог на Бретан
 Педру II (1648-1706), крал на Португалия

Вижте също 
 Петър